Trois archevêques de Rouen de la famille des Bourbons se sont succédé à la tête de l'archevêché :

 Charles  de Bourbon (1523 † 1590), fils de Charles IV de Bourbon et de Françoise d'Alençon, également cardinal;
 Charles II de Bourbon (1562 † 1594), neveu du précédent, fils de Louis  de Bourbon, prince de Condé et d'Eléonore de Roye;
 Charles III de Bourbon (1554 † 1610), neveu du premier, fils naturel d'Antoine de Bourbon et de Louise de La Béraudière du Rouhet.

Maison de Bourbon-Vendôme